8-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 23 по 24 августа 1941 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Йозеф Вагнер.

Маршрут 
Гонка состояла из 3 этапов, общей протяженностью 606,7 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1941 на FirstCycling

1941 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1941 году
Август 1941 года